Tenmile ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Tenmile (Iowa)
 Tenmile (Oregon)
 Tenmile (West Virginia)
 Tenmile Fork, North Carolina

Siehe auch:
 Ten Mile